Illum est une petite île du Danemark.
Illum est une chaîne de grands magasins au Danemark.

Veuillez noter qu'Ilum (un seul L) est une planète de l'univers fictif de Star Wars.

Voir aussi
Illums Bolighus.